L steht als Abkürzung für:

 Liter (möglich sind hierfür ,  und )
 Leutnant, niedrigster deutscher militärischer Offiziersdienstgrad 
 die Zahl 50, siehe Römische Zahlen
 Landesstraße
 L (Komplexitätsklasse) in der Informatik
 Außenleiter in der Elektrotechnik
 Einbuchstabencode für die Aminosäure Leucin
 L-Spiel
 Läufer (Schach) in der Notation im Schach
 die Kaliberlänge bei Geschützen, mit dahinter stehender arabischer Ziffer
 die postcode area Liverpool (als einzelner Anfangsbuchstabe einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Botanik: 
 als L. für Carl von Linné
 als L. f. oder L. fil. für dessen Sohn Carl von Linné (Sohn)

Chemie:
 L- ist der Stereodeskriptor für links (lat. laevus) nach der Fischer-Projektion für chirale Moleküle
 als l- für (lat. laevus) linksdrehende optische Aktivität von Substanzen, etwa Laevulose

Mathematik:
 die Lipschitz-Konstante, siehe Lipschitz-Stetigkeit
 als  für den Raum der p-fach Lebesgue-integrierbaren Funktionen, siehe Lp-Raum
 das Universum aller konstruktiblen Mengen, siehe: Konstruktible Hierarchie
 ,  oder  steht bei Partiellen Differentialgleichungen für einen (linearen) Differentialoperator, welcher auf  angewandt wird 

Physik:
 Induktivität
 Leptonenzahl
 Leuchtdichte
 Drehimpuls
 Formelzeichen für Länge (Physik)

Numismatik:
 £, von lateinisch libra für das Währungszeichen des Pfund Sterling
 L. für die Italienische Lira
 L. Lempira des mittelamerikanischen Staats Honduras 
 L auf französischen Münzen von 1539 bis 1837 verwendet für die Münzprägeanstalt Bayonne
 L als Münzzeichen für Leipzig 1547 auf Belagerungsklippen und 1761/1762 auf Kriegsmünzen unter preußischer Besatzung
 L als Münzzeichen der Kippermünzstätte Liebenwerda (auch LW) 

Luftverkehr:
 diverse Bedeutungen, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R
 Laser als Haupteinsatzzweck bei Kampfflugzeugen, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte

Musik:
 L. für Lesure-Verzeichnis; ein Verzeichnis der Werke von Claude Debussy, erstellt von François Lesure.

L als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 international: Luxemburg
 Deutschland: kreisfreie Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig
 Deutschland: kreisfreie Stadt Lahn und Lahn-Dill-Kreis (aufgehoben)
 Großbritannien: London
 Irland: Stadt Limerick/Luimneach
 Kasachstan: Gebiet Westkasachstan
 Österreich. Stadt Linz (Landespolizeidirektion)
 Philippinen: Region 11: Davao-Region
 Polen: Woiwodschaft Lublin
 Portugal: Distrikt Lissabon (Lkw-Anhänger und Exportfahrzeuge)
 Spanien: Provinz Lleida (auslaufend)
 Tschechien: Liberecký kraj (auslaufend)

als Hinweisschild für Kraftfahrzeuge:
 in Österreich für geräuscharme LKW, siehe Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge

Siehe auch:
 Baureihe L
 El
 Ell
 Schwarzes L

Abkürzung